Chain – album studyjny zespołu KAT-TUN
 Chain – minialbum grupy NCT 127